PDX peut faire référence à :
 L'aéroport international de Portland dont PDX est le code AITA 
 Union Station, une gare ferroviaire des États-Unis